Па́рда́угава:

 Пардаугава (Задвинье) — общее традиционное наименование рижской территории левобережья Даугавы (Западной Двины).
 «Пардаугава» — футбольный клуб из Риги, существовавший в 1984—1995 годах. В 1990—1991 годах носил названия «Пардаугава/РШВСМ» и «Пардаугава/НСШ», в 1991 году под названием «Пардаугава/РШВСМ» играл в чемпионате Латвийской ССР и являлся резервной командой участвовавшего в 1991 году в первой лиге чемпионата СССР клуба «Пардаугава».
 «Пардаугава» (Рига) — футбольная команда, участник чемпионата Латвийской ССР 1989 года.
 «Пардаугава» — название, под которым футбольный клуб «Олимпия» Рига участвовал в 1991 году в первой лиге чемпионата СССР.
 «Пардаугава» — название хоккейного клуба «Динамо» Рига в 1992—1995 годах.

См. также